Чемпионаты мира среди кадетов — проводятся ежегодно с 1977 по швейцарской системе; в 1974 и 1976 разыгрывался Кубок мира. До 1980 к участию в чемпионате допускались шахматисты не старше 17 лет, с 1981 — не старше 16. Советские шахматисты начали участвовать в чемпионате
с 1976.

Победители

Примечания

Литература 
 

Матчи за звание чемпиона мира по шахматам
Чемпионаты мира по шахматам
Молодёжные чемпионаты